Hauenstein kan syfta på:

Geografi

Schweiz 
 Hauenstein, Solothurn – ort i kantonen Solothurn

Tyskland 

 Hauenstein, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Südwestpfalz, 
 Hauenstein, Laufenburg – en stadsdel, tidigare stad, i Laufenburg,

Österrike 

 Hauenstein (kulle i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Graz-Umgebung, 

Robotskapade Österrikeförgreningar